Legitimismo é a designação que em geral é dada aos movimentos políticos que defendem a aplicação das regras conservadoras, ditas legítimas, na sucessão hereditária de casas reais em situações em que movimentos revolucionários ou outras causas levaram à alteração do regime sucessório, em geral através da formação de nova dinastia.

Ver também

Carlismo
Jacobitismo
Miguelismo

Movimentos políticos em Portugal
Monarquismo
Ideologias de direita